Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 102001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 września 1999 do 12 grudnia 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

102001-102100

102101-102200

102201-102300

102301-102400

102401-102500

102501-102600

102601-102700

102701-102800

102801-102900

102901-103000

Przypisy 

Lista planetoid 102001-103000

cs:Seznam planetek 102001-102250
ru:Список астероидов (102001—102100)
sk:Zoznam planétok 102001 – 102250
sl:Seznam asteroidov (102001-102250)